По течению может означать:

 По течению (фильм, 1956) () — фильм Микио Нарусэ 1956 года. 
 По течению (фильм, 2009) () — вьетнамский фильм 2009 года. 
 По течению (Остаться в живых) () — вторая серия второго сезона американского телесериала «Остаться в живых».